Крыловский:

Топонимы

Россия 
 Крыловский — хутор в Новониколаевском районе Волгоградской области.
 Крыловский — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Крыловский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Крыловский — посёлок в Ржаксинском районе Тамбовской области, в 2003 г. включен в состав деревни Недобровка.

Персоналии 
 Крыловский, Александр Николаевич (1898—1965) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Крыловский, Сергей Владимирович (1961—2014) — украинский художник, живописец.

См. также 
 Крыловский район
 Крылов
 Крыловка
 Крылово
 Крыловская
 Крыловское